Normal bakke og 10 km for herrer under nordisk kombineret under vinter-OL 2018 i Pyeongchang, Sydkorea blev afholdt på Alpensia Ski Jumping Stadium og Alpensia Cross-Country Centre den 14. februar 2018.

Resultater

Skihop 
Skihop blev afholdt klokken 15:30.

Langrend 
Langrend blev afholdt klokken 18:00.

Referencer 

Nordisk kombineret under vinter-OL 2018